31 шахматная олимпиада проходила с 30 ноября по 17 декабря 1994 года в России, в городе Москва.

В соревнованиях приняли участие 124 команды (Россия была представлена двумя командами). В турнире приняло участие 716 шахматистов, среди которых 145 гроссмейстеров и 162 международных мастера.

Были сыграны 3472 партии (результаты 23 игр были отменены) по швейцарской системе в 14 туров.

Места определялись по: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа, затем 1 час на следующие 20 ходов.

Составы команд

Россия 
Каспаров, Крамник, Бареев, Дреев, Тивяков, Свидлер

Босния и Герцеговина 
П. Николич, И. Соколов, Кураица, Диздаревич, Н. Николич, Милованович

Россия-2 
Морозевич, Звягинцев, Улыбин, Рублевский, Сакаев, Емелин

Англия 
Шорт, Адамс, Спилмен, Нанн, Ходжсон, Майлс

Болгария 
Топалов, Кир. Георгиев, В. Спасов, Колев, Димитров, Делчев

Нидерланды 
Тимман, Пикет, ван дер Стеррен, ван Вели, ван дер Вил, Сосонко

США 
Гулько, Ермолинский, Бенджамин, Сейраван, Шабалов, Кудрин

Венгрия 
Ю. Полгар, Портиш, Чернин, Алмаши, Рибли, Леко

Украина 
Иванчук, Маланюк, Романишин, Онищук, Круппа, А. Фролов

Грузия 
Азмайпарашвили, Джанджгава, Стуруа, Г. Георгадзе, Зайчик, Супаташвили

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ½ за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 
 Перфоманс-рейтинг:  Веселин Топалов 2781

 Доска 1:  Даниель Уго Кампора 7½ / 9 = 83,3 %
 Доска 2:  Карлос Давила 11 / 14 = 78,6 %
 Доска 3:  Эннио Арланди 7½ / 9 = 83,3 %
 Доска 4:  Яссер Сейраван 8½ / 10 = 85,0 %
 1-я резервная:  Уильям Лейтон (Leighton Williams) 6 / 7 = 85,7 %
 2-я резервная:  Брайан Келли 5½ / 7 = 78,6 %

Примечания

Источники 
 OlimpBase 

Шахматные олимпиады
1994 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в России
1994 год в Москве
Шахматные турниры в Москве
Ноябрь 1994 года
Декабрь 1994 года
Спорт в России в 1994 году